Мирко Филиповић се може односити на:

 Мирко Филиповић (народни херој)
 Мирко Филиповић (спортиста)